Termenul „Neustadt” (Orașu Nou) se poate referi la:
 România
 Neustadt bei Agnetheln = Noiștat, județul Sibiu
 Neustadt bei Kronstadt (sau Neustadt im Burzenland) = Cristian, județul Brașov
 Baden-Württemberg
 Neustadt an Rems, cartier in orașul Waiblingen in districtul Rems-Murr
 Neustadt im Schwarzwald, cartier in orașul Titisee-Neustadt in districtul Breisgau-Hochschwarzwald
 Bayern
 Bad Neustadt an der Saale, oraș in districtul Rhön-Grabfeld
 Neustadt an der Aisch, oraș in districtul Neustadt an Aisch-Bad Windsheim
 Neustadt bei Coburg, oraș in districtul Coburg, Bayern
 Neustadt an der Donau, oraș in districtul Kelheim, Bayern
 Neustadt am Kulm, oraș in districtul Neustadt an Waldnaab
 Neustadt am Main, comună in districtul Main-Spessart
 Neustadt an der Waldnaab, oraș district are nume identic districtului
 Brandenburg
 Neustadt (Dosse), oraș in district Ostprignitz-Ruppin
 Neustadt (Bremen) un sector al orașului
 Hessen
 Neustadt (Hessen), oraș in districtul Marburg-Biedenkopf
 Neustadt (Odenwald), cartier comună Breuberg in Odenwaldkreis
 in Mecklenburg-Vorpommern
 Neustadt-Glewe, oraș in districtul Ludwigslust
 Niedersachsen
 Neustadt am Rübenberge, oraș in Region Hannover
 Neustadt (Wesermarsch), cartier comună Ovelgönne in district Wesermarsch
 Rheinland-Pfalz
 Neustadt an der Weinstraße, oraș liber 
 Neustadt/Westerwald, comună in Westerwaldkreis
 Neustadt (Wied), comună in districtul Neuwied
 Sachsen
 Neustadt in Sachsen, oraș in districtul Sächsische Schweiz
 Neustadt (Spree), cartier in comuna Spreetal districtul Kamenz
 Neustadt/Vogtl., comună in Vogtlandkreis, Sachsen
 Schleswig-Holstein
 Neustadt in Holstein, oraș in districtul Ostholstein
 in Thüringen
 Neustadt (Eichsfeld), comună in districtul Eichsfeld
 Neustadt/Harz, comună in districtul Nordhausen
 Neustadt an der Orla, oraș in districtul Saale-Orla
 Neustadt am Rennsteig, comună in districtul Ilm

Toponime germane